Внуковський (), жіноча форма Внуковська () — прізвище польського походження. Відомі носії:
 Аполінарій Внуковський — російський католицький священник
 Григорій Внуковський — український оперний співак

Польські прізвища